«Последний бой» — советский мультфильм Александра Викена студии «Киевнаучфильм» по мотивам одноимённого рассказа Александра Кравченко, вышедшего в 1983 году.

Мультфильм был представлен на международном фестивале анимационных фильмов КРОК в 1991 году.

Сюжет 
Некогда бравый пехотный генерал в отставке нынче занят безуспешными боями с тараканами на даче. В магазине ему предложили новейшую уникальную разработку — пульт управления насекомыми («муштрук-машина»), который может навсегда изгнать или уничтожить вредителей из жилища. Но генерал по-своему оценил возможности изобретения, и вот расцветший душой вояка, который как на игле сидит на войне выбирает первую попавшуюся цель – соседний особнячок – и «Ввиду постоянной угрозы нашей безопасности со стороны потенциального противника генеральный штаб в моём лице принял решение нанести по нему превентивный удар». Но на беду его противником оказался отставной генерал авиации, обладающий таким же уникальным пультом.

Рассказ Александра Кравченко был опубликован в журнале «Техника молодёжи» № 1 за 1983 год, но финал мультфильма отличается от финала рассказа – генералы вдвоем отдают честь строю насекомых.

Создатели 
 Автор сценария и режиссёр — Александр Викен
 Художник-постановщик — Генрих Уманский
 Композитор — Александр Осадчий
 Кинооператор — Анатолий Гаврилов
 Звукооператор — Израиль Мойжес
 Художники-мультипликаторы:
 М. Антипова,
 Александр Викен,
 В. Виленко,
 О. Коваленко,
 С. Кушнеров
 Ассистенты
 Т. Швец
 О. Уманский
 В. Езерский
 Роли озвучивал — Виктор Андриенко
 Монтажёр — Лидия Мокроусова
 Редактор — Евгений Назаренко
 Директор съёмочной группы — С. Лещенко

Литература 
Гриценко Н. Крокуємо  далі // Культура і життя. –1991. –7 верес. (No 36). – С. 6.

Ссылки

Примечания 

Рисованные мультфильмы СССР 1989 года
Мультфильмы Александра Викена
Короткометражные мультфильмы СССР 1989 года
Фантастические мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Сатирические мультфильмы